Le techno-progressisme est une idéologie qui considère que le développement technologique favorise le progrès social s'il est bien encadré.

Les techno-progressistes arguent que les développements technologiques peuvent être profondément autonomisants et émancipateurs s’ils sont réglementés par des autorités démocratiques et responsables pour s’assurer que les coûts, les risques et les bénéfices sont partagés équitablement par les acteurs intéressés par ces développements.

Position 
Le techno-progressisme maintient que les analyses du progrès devraient se concentrer à la fois sur les dimensions scientifiques et techniques ainsi que celles éthiques et sociales. Pour la plupart des perspectives techno-progressistes, donc, la croissance des connaissances scientifiques et l’accumulation de pouvoirs technologiques conduiront au progrès uniquement s'ils sont accompagnés d’une distribution équitable des coûts, des risques et des bénéfices de ces nouvelles connaissances et capacités.

De même, pour la plupart des analystes et promoteurs techno-progressistes, la réussite d’une meilleure démocratie, d’une plus grande équité, de moins de violence et d’une culture civique plus vaste sont tous désirables, mais inadéquats par eux-mêmes à confronter les enjeux des sociétés technologiques contemporaines sauf s’ils sont accompagnés de progrès en science et technologie pour soutenir et implémenter ces valeurs.

Les positions techno-progressives fortes incluent le soutien au droit civil d'une personne de maintenir ou de modifier son esprit et son corps, selon ses propres conditions, par un recours informé et consensuel à la technologie thérapeutique ou biomédicale disponible, ou par le refus de celle-ci.

Lors de la conférence Humanity+ de , de nombreuses organisations transhumanistes de premier plan ont signé la Déclaration Technoprogressive. Cette déclaration énonce les valeurs du techno-progressivisme.

Liste de critiques sociaux techno-progressifs 
 Le technocritique  avec ses écrits sur le techno-progressivisme
 La philosophe Donna Haraway avec ses écrits sur les cyborgs
 Le théoricien des médias Douglas Rushkoff avec ses écrits sur l'open source
 Le critique culturel  avec ses récits sur la cyberculture
 Le journaliste scientifique  avec son livre  (La Guerre contre la science du parti républicain)
 Le futuriste Bruce Sterling avec son 
 Le futurologue Alex Steffen avec ses écrits sur le Bright green environmentalism (traduction littérale : environnementalisme vert et lumineux) à travers le blogue 
 La journaliste scientifique Annalee Newitz avec ses écrits sur le biopunk
 Le bioéthicien James Hughes de l' (Institut pour l'éthique et les technologies émergentes) avec ses écrits sur le transhumanisme démocratique

Controverse 
Le technocritique , un universitaire connu pour utiliser le terme techno-progressif comme raccourci pour décrire les politiques progressistes qui mettent l'accent sur les questions technoscientifiques, a exprimé sa préoccupation quant au fait que certains transhumanistes utilisent le terme techno-progressisme pour se décrire, avec pour conséquence de tromper éventuellement le public sur leurs véritables opinions culturelles, sociales et politiques, qui peuvent être ou non compatibles avec le techno-progressivisme.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Progressisme

Idéologie